Factor de protecció solar (del nom en anglès Sun Protection Factor), mesura de l'eficàcia d'un protector solar
 Conformat superplàstic (del nom en anglès Superplastic Forming), mètode de fabricació mitjançant deformació plàstica
 Sender Policy Framework, protecció d'adreces en el correu electrònic
 Lliure de patògens específics (del nom en anglès Specific-Pathogen-Free), terme usat en investigació animal en relació als espècimens lliures d'algun patogen concret
 Shortest Path First, algorisme de computació per a la determinació del camí més curt